Козачинський — українське прізвище.

 Мануї́л Козачи́нський (чернече ім'я — Михаїл,  1699, Ямпіль) — педагог, письменник.
 Козачи́нський Олекса́ндр Володи́мирович ( 1903, Москва —  1943) — радянський письменник.

Українські прізвища